Я хочу тебя:

  — роман итальянского писателя Федерико Моччиа, по которому были сняты 2 фильма:
  — итальянский фильм 2007 года.
 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу — испанский фильм 2012 года.